Torcy-le-Grand é uma comuna francesa na região administrativa de Grande Leste, no departamento de Aube. Estende-se por uma área de 7,54 km².

Demografia 

Comunas de Aube (departamento)